Baloh ist der Familienname folgender Personen:
Marko Baloh (* 1967), slowenischer Rennfahrer
 Miha Baloh (1928–2022), slowenischer Schauspieler

Siehe auch:
 Baloch